Fokus eller Focus kan syfta på:  

 Fokus – en punkt, vanligtvis under jord, där en chockvåg av något slag har sin energiurladdning, se hypocentrum
 Fokus –  brännpunkt för olika kägelsnitt inom matematik
 ellips (matematik)
 parabel (kurva) 
 hyperbel
 Focus (film) – en amerikansk film från 2015 med Will Smith
 Focus (musikgrupp) – en musikgrupp från Nederländerna
 Fokus (optik) – den punkt i rymden, i vilken med varandra parallella ljusstrålar som infaller på en spegel eller lins, efter reflektionen, eller brytningen, sammanträffar eller från vilken de syns utgå i alla riktningar (divergera)
 Fokus (optik) – eller ett objekt som på andra sidan linsen projicerar en skarp bild av objektet
 Fokus (språkvetenskap) – det grammatiska begreppet fokus
 Fokus (tidskrift) – en svensk tidskrift grundad 2005
 Focus (tidskrift) – en tysk tidskrift
 Focus (uppslagsverk) – en serie svenska uppslagsverk
 Focus Features – filmbolag
 Ford Focus – en bilmodell